

Cinema 
 The Chicken – film del 1928 diretto da Phil Whitman 
 The Chicken – film del 2014 diretto da Una Gunjak

Musica 
 The Chicken – standard jazz